Imlil heißen zwei Orte im Gebiet des Hohen Atlas in Marokko:
 Imlil (Hoher Atlas)
 Imlil (Tadla-Azilal)